La stagione della Division 2 1959-1960 è stata la ventunesima edizione della Division 2, la seconda divisione del calcio francese. È stata vinta dal , che conquista il suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Claude Corbel (), con 29 gol.

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Division 1 1960-1961.
      Retrocesse.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note

Voci correlate 
 Division 1 1959-1960
 Coppa di Francia 1959-1960

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1959
Calcio nel 1960
Ligue 2